

Населені пункти та їхні частини
 Опорувек — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Опорувек — село в гміні Лабішин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Опорувек — частина села Юркув-Перший в гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Опорувек — частина села Радван у гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки